Wernyhora – wieszcz
 Wernyhora – nazwisko
 Wernyhora – obraz Jana Matejki
 Wernyhora – obraz Jacka Malczewskiego
 Wernyhora – powieść Michała Czajkowskiego
 Wernyhora – pomnik przyrody, dąb szypułkowy
 Wernyhora – zespół muzyczny